Adjazenz steht für:
 Nachbarschaft (Graphentheorie)
 Adjazenzmatrix